Breakpoint désigne :

Informatique 
 Breakpoint, point placé à un endroit spécifique d'un programme informatique en vue du débogage ;
 Breakpoint, demoparty en Allemagne.

Séries et films 

 Break Point, série Netflix sur le tennis, sortie en 2023

Voir aussi 
 Point d'arrêt